Френе — фамилия. Известные носители:
 Френе, Жан Фредерик (Frenet, 1816—1900) — французский математик, астроном и метеоролог.
 Френе, Пьер (Fresnay, 1897—1975) — французский актёр.
 Френе, Роже де ла (de la Fresnaye; 1885—1925) — французский художник, представитель кубизма в живописи.
 Френе, Селестен (Freinet; 1896—1966) — французский педагог.
 Френе, Фредерик де Ла — французский орнитолог, энтомолог и владелец одной из самых больших коллекций птиц своего времени.
Топонимы
 Френе — коммуна во Франции, в департаменте Об
 Френе-ан-Рец — коммуна во Франции, в департаменте Атлантическая Луара.
 Френе-л’Эвек — коммуна во Франции, в департаменте Эр и Луар.
 Френе-ле-Конт — коммуна во Франции, в департаменте Эр и Луар.
 Френе-ле-Жильмер — коммуна во Франции, в департаменте Эр и Луар.
 Френе-ле-Лон — коммуна во Франции, в департаменте Приморская Сена.
 Френе-ле-Самсон — коммуна во Франции, в департаменте Орн.
 Френе-сюр-Сарт — коммуна во Франции, в департаменте Сарта.